Rue Bayard ou rue de Bayard est un odonyme faisant référence à :
 rue Bayard, à Grenoble ;
 rue de Bayard, à Nantes ;
 rue Bayard, à Montpellier ;
 rue de Bayard, à Toulouse ;
 rue Bayard, du  de Paris ; 
 rue Bayard-Champs-Élysées, ancien nom de la rue Bayard à Paris ;
 rue Bayard-Grenelle, ancien nom de la rue de Presles à Paris
 rue Bayard, du  de Lyon.
 rue Bayard, à Lille ;